Васи́лий То́лстиков:
 Толстиков, Василий Васильевич (1916—1987) — Герой Советского Союза.
 Толстиков, Василий Сергеевич (1917—2003) — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома КПСС в 1962—1970 годах, дипломат.